Fliche est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Augustin Fliche (1884–1951), historien français ;
 Paul Fliche (1836–1908), paléontologue français.

Notes et références